Manly kan syfta på:

 Manly-Warringah Sea Eagles – ett lag i Australian National Rugby League

Geografi

Australien 

 Manly Vale – ett tidigare administrativt område
 Manly, New South Wales – New South Wales, Manly Vale,

USA 

 Manly, Iowa, ort, Worth County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar